Walter Feldheim ist der Name folgender Personen:

* Walter Feldheim (Antiquar) (1875–1963), deutscher Antiquar 
 Walter Feldheim (Ernährungswissenschaftler) (1926–2016), deutscher Chemiker, Ernährungswissenschaftler und Hochschullehrer